Cukmantl (něm. Zuckmantel) může být dřívější označení několika českých sídel:

 Zlaté Hory – město v okrese Jeseník
 Pozorka (Dubí) – část města Dubí v okrese Teplice
 Žďárek (Libouchec) – část obce Libouchec v okrese Ústí nad Labem
 Lesná (Sosnová) – zaniklá osada obce Sosnová v okrese Česká Lípa
 Cukmantl (Kostelec nad Černými lesy) – zaniklá osada, dnes na území města Kostelce nad Černými lesy v okrese Praha-východ